Franciszek Górski ist der Name folgender Personen:

* Franciszek Górski (General) (1783–1838), polnischer Armeegeneral
 Franciszek Górski (Oberst) (1828–1868), polnischer Oberst
 Franciszek Górski (Botaniker) (1897–1989), polnischer Botaniker und Hochschullehrer